Marcus Herennius ist der Name folgender Personen:

* Marcus Herennius (Konsul 93 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Herennius (Suffektkonsul 34 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Herennius Faustus, römischer Suffektkonsul 121
 Marcus Herennius Valens, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Marcus Herennius (Toreut), römischer Toreut zur Zeitenwende